Perinorte es un centro comercial del norte del Estado de México ubicado sobre la autopista México-Querétaro en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuya colonia es Fraccionamiento Hacienda del Parque. Fue una obra del muy conocido arquitecto mexicano Manuel Rocha Díaz construido entre 1985 y 1990 para que en 1992 abriera sus puertas al público; en dicha inauguración estuvo presente el grupo de música grupera Bronco. Además de las salas de cine, su principal tienda de ancla fue "Fábricas de Francia", que pasó a ser un Liverpool después de que la empresa mexicana El Puerto de Liverpool decidiera desaparecer la cadena antes mencionada en septiembre de 2018.

Cabe destacar que la plaza pertenece al grupo de centros comerciales Galerías, del cual también forma parte Perisur.

Referencias 
Centros comerciales de Estado de México
Cuautitlan Izcalli